Otto Wiegand ist der Name folgender Personen:

* Otto Wiegand (Verleger) (1795–1870), deutscher Buchhändler und Verleger 
 Otto Wiegand (Turner) (1875–??), deutscher Turner 
 Otto Wiegand (Autor) (1926–2013), deutscher Redakteur und Autor 
 Otto Friedrich Wiegand, deutscher Bibliothekar und Autor 
 Otto Friedrich Wilhelm Wiegand (1885–1963), deutscher Politiker